Ola Fløene est un copilote de rallye norvégien né le  à Hamar.

Biographie
Il participe à sa première course comme copilote 1995, au Snøfreser'n rally, en Norvège, à bord d’une Opel Ascona pilotée par son compatriote Simen Østlie. Il fait ses débuts en championnat du monde au rallye de Grande-Bretagne de 1995 avec John Skar comme pilote, et termine à la  place au général et  de la classe A7 avec une Vauxhall Astra.

De 1996 à 2005 il navigue entre plusieurs pilotes comprenant Morten Østberg (le père de Mads), Martin Stenshorn, Henning Solberg ou Bernt Kollevold, avec qui il court des rallyes nationaux et internationaux. Il court aussi sur des voitures du groupe N du championnat PWRC.

Au Championnat du monde des rallyes 2006 il court aux côtés d’Andreas Mikkelsen, d’abord pour l’équipe Stobart M-Sport de Malcolm Wilson, qui leur donne une Ford Focus RS WRC pour quelques courses. Le duo poursuit son parcours avec divers modèles de Focus durant les saisons 2007 et 2008 pour l’équipe britannique Ramsport.

En 2011, Fløene et Mikkelsen sont recrutés par Volkswagen Motorsport, qui se préparait pour le championnat du monde, au volant d’une Škoda Fabia S2000 pour le WRC et les dirigeant avec la branche Škoda UK sur l'Intercontinental Rally Challenge qu’ils remportent à la fois en 2011 et 2012. En 2013 le duo se sépare et Fløene rejoint le jeune Pontus Tidemand dans le championnat J-WRC.

Il revient avec Mikkelsen en 2014 avec la nouvelle Volkswagen Polo R WRC pour l’équipe officielle Volkswagen avec laquelle ils terminent la saison à la  place du classement. Le duo poursuit ces résultats en 2015, avec huit podiums et une victoire au rallye de Catalogne, ils terminent de nouveau à la  place du classement.

En 2016 Fløene rejoint le baquet de Mads Østberg et l’équipe M-Sport pour l’ensemble de la saison sur une Ford Fiesta RS WRC, obtenant deux troisième place en début du championnat. Pour 2017, ils commencent la saison avec la nouvelle Ford Fiesta WRC mais se séparent après le Rallye de Pologne. Fløene termine la saison 2017 aux côtés du jeune pilote suédois Emil Bergkvist, championnat Junior WRC, avec qui il court aussi au rallye de Suède et au Tour de Corse en 2018.

En 2019, Fløene s'associe avec Pontus Tidemand qui fait ses débuts en WRC avec l'équipe privée M-Sport.

Palmarès

2011
 - Intercontinental Rally Challenge, avec Andreas Mikkelsen sur Škoda Fabia S2000
2012
 - Intercontinental Rally Challenge, avec Andreas Mikkelsen sur Škoda Fabia S2000
2013
 - Championnat du monde des rallyes junior, avec Pontus Tidemand sur Ford Fiesta R2

Victoire en WRC

Championnat du monde des rallyes

Notes et références

Sources

Références

Liens externes 

Naissance en février 1969
Copilote de rallye
Pilote de rallye norvégien